Влади́мир Миха́йлович Яры́гин (16 января 1936, с. Пахотный Угол, Бондарский район, Центрально-Чернозёмная область — 16 января 2017, Электросталь, Московская область) — советский передовик промышленного производства, токарь-карусельщик Электростальского завода тяжёлого машиностроения.

Дважды Герой Социалистического Труда (1976, 1985).

Биография 
Отец погиб на фронте в 1942 году. После окончания школы с 1952 года работал на Электростальском заводе тяжелого машиностроения, одновременно окончил ремесленное училище.

Срочную службу проходил в должности старшины команды рулевых сигнальщиков подводной лодки Б-22 Северного флота, затем был переведён на подводную лодку С-84.

После службы вернулся на завод, одновременно с работой окончил школу рабочей молодёжи и техникум, а затем — Тамбовский институт химического машиностроения.

С первых лет работы показал выдающиеся результаты по мастерству токарного дела. Семь раз становился победителем заводских и всесоюзных соревнований по изготовлению особо точных деталей. Впоследствии он и его бригада работала с личным знаком ОТК, выпуская продукцию исключительно высшего качества.

Общественная работа 
Избирался депутатом и членом исполнительного комитета Электростальского городского Совета депутатов трудящихся, членом Московского областного Совета профессиональных союзов, членом парткома завода, членом областного Совета ВОИР, делегатом XXVI съезда КПСС и XVII съезда профсоюзов СССР, делегатом V и VI съездов ВОИР СССР.

С 1985 года до конца жизни — председатель Всероссийского общества трезвости.

С 2010 года — председатель Международного организационного комитета по присвоению почетного звания «Город Трудовой Доблести и Славы»

Почётный Председатель Международного организационного комитета по присвоению почетного звания «Город Трудовой Доблести и Славы» (посмертно)

Похоронен на 2 части Иванисовского кладбища (село Иванисово).

Награды и звания 
 За успешное выполнение пятилетнего плана, дважды — в 1976 и в 1985 годах Владимир Михайлович был удостоен почётного звания Герой Социалистического Труда.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 ноября 2007 года) — за большой личный вклад в развитие отечественного машиностроения, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
 За самоотверженный труд и досрочное выполнение заданий 8-й пятилетки в 1971 году награждён орденом Ленина.
 В 1968 году удостоен заводского звания «Мастер — золотые руки».
 В 1982 году присвоено звание «Почётный работник Министерства тяжёлого и транспортного машиностроения».
 Почётный гражданин Московской области (2001).
 Почётный гражданин города Электросталь (2002).

Память 
 Бюст В. Ярыгина установлен в селе Пахотный Угол.
 На доме, где жил Ярыгин (г.Электросталь, ул.Сталеваров, д. 6-б) установлена мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 

 Ярыгин Владимир Михайлович
 Краткая биография

Выпускники вузов Тамбова
Выпускники Тамбовского государственного технического университета
Дважды Герои Социалистического Труда
Машиностроители
Делегаты XXVI съезда КПСС
Почётные граждане Электростали
Похороненные в Ногинском районе
Делегаты XXVII съезда КПСС